Saint-Léonard kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Léonard, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien,                                                            
 Saint-Léonard, Marne, departementet Marne i regionen Grand Est,                                                          
 Saint-Léonard, Pas-de-Calais, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,                            
 Saint-Léonard, Seine-Maritime, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,                               
 Saint-Léonard, Vosges, departementet Vosges i regionen Grand Est,                                                       
 Saint-Léonard-de-Noblat, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                    
 Saint-Léonard-des-Bois, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire,                                              
 Saint-Léonard-des-Parcs, departementet Orne i regionen Normandie,                                                     
 Saint-Léonard-en-Beauce, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire,

Kanada 

 Saint-Léonard (del av en befolkad plats), Québec, Montréal, 
 Saint-Léonard (ort i Kanada, New Brunswick), Madawaska County,

Schweiz 

 Saint-Léonard, Valais, ort och kommun, 

Robotskapade Kanadaförgreningar